Туризм в Кировской области — отрасль экономики Кировской области.

Достопримечательности

Исторические 

Статус исторических поселений имеют 12 городов и сёл: Киров, Орлов, Котельнич, Малмыж, Нолинск, Слободской, Уржум, Яранск, Советск, посёлок Лальск Лузского района, село Великорецкое Юрьянского района, село Рябово Зуевского района.

Наиболее интересные для туристов памятники расположены в исторических поселениях. В Кирове это — Свято-Успенский Трифонов монастырь, Преображенский женский монастырь, Свято-Серафимовский собор, Церковь Иоанна Предтечи, ансамбль Александровского сада, Приказная изба, особняк И. С. Репина, особняк Т. Ф. Булычева и ряд других. В городе Слободском — Михаило-Архангельская деревянная церковь, Свято-Екатерининский собор, Троицкая церковь, колокольня Спасо-Преображенской церкви. В Уржуме — Троицкий собор, здание бывшего реального училища, купеческие особняки на улице Советской. В Яранске — Успенский собор, Троицкий собор, колокольня Старо-Троицкого собора.

Музеи 

На бывшей турбазе «Простоквашино» (п. Зониха) расположена «Усадьба Ивана Царевича», ныне именуемое сказочным парком С. В Кировской области работает более 40 музеев, из которых особо ценны мемориальные музеи:
 Дом-музей В. М. и А. М. Васнецовых
 Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина
 Дом-музей И. С. Конева
 Дом-музей Райниса
 Дом-музей писателя А. С. Грина
 Дом-музей конструктора-оружейника Г. С. Шпагина (в г. Вятские Поляны)
Известен Вятский палеонтологический музей.

Природные 

 заповедник «Нургуш»
 природные заказники «Пижемский», «Былина», «Бушковский лес»
 9 охотничьих заказников регионального значения
 3 курортные зоны
 самое крупное в мире местонахождение Pareiasauridae — Котельничское местонахождение позвоночных, действует динопарк
Интересны для туристов скальный массив «Камень», Береснятский ботанико-геологический комплекс, Чимбулатский ботанико-геологический комплекс, карстовые пещеры в Советском районе, озеро Шайтан, озеро Лежнинское, «Поющие пески» у деревни Атары в Лебяжском районе, озеро Чваниха в Медведском бору в Нолинском районе.

Фестивали 
 фестиваль авторской песни «Гринландия» (Башарово)
 народный праздник «Истобенский огурец» (Истобенск)
 фестиваль искусств имени П. С. Вершигорова (Петропавловское)
 межрегиональный фестиваль национальных культур «Жар-птица» (Киров)
 конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт» (Киров)
 Всероссийский кинофестиваль малого кино «Встречи на Вятке» (Киров)
 международный фестиваль «Сказочные игры на Вятке» (Киров)
 фестиваль «Дни романтики на Вятке» (Киров), в рамках которого вручается Премии Губернатора Кировской области в номинации «Премия имени Александра Степановича Грина»
 межрегиональный фестиваль «Вятский лапоть» (Кильмезь)
 межрегиональный фестиваль «Колесная феерия» (Яранск), посвященный памяти Леонтия Лукьяновича Шамшуренкова
 областной фестиваль «Орловская ладья» (Орлов)
 международный фестиваль шляп «Поля мира» (Вятские Поляны)

Санатории 
 Нижне-Ивкино
 Лесная новь
 Колос
 Митино
 Вятские увалы
 Солнечный
 Лесная сказка

Народные промыслы 
 Дымковская игрушка
 Вятское кружево
 Кукарское кружево

Статистика 
На государственной охране стоит 883 объекта культурного наследия, из них 269 — федерального значения. Работают 5 центров национальной культуры (русской, татарской, марийской, удмуртской). Работают более 50 гостиниц, более 20 баз отдыха. Ежегодно область посещают около 20 тысяч иностранных граждан и более 260 тысяч россиян (2011). В 2007 году посетили более 265 тыс. россиян и более 16 тыс. гостей из-за рубежа. Россияне чаще всего приезжают в область с деловыми целями (45 % от общего числа посещающих область), с целью лечения (24 %), а также для отдыха. Выездной туризм (63 % всех обслуженных туристов) преобладает над въездным.

Примечания

Ссылки 
 Путеводитель по достопримечательностям Кирова и Кировской области
 Правительство Кировской области. Официальный сайт
 Туризм и отдых на Вятке
 

Экономика Кировской области
Кировская область